Die 5. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1987 in Peking, Volksrepublik China in der Capitol Sports Hall statt. China gewann dabei Gold in allen Disziplinen. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19870525.1.27.aspx

1987 Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1987
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 1987